Milda, település Németországban, Türingiában
 Milda, keresztnév
 Milda, a szerelem és a szabadság istennője Litvániában
 Milda, állatnem a csigák osztályában